Rejon kaharłycki – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1986. Ma powierzchnię 926 km2 i liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Kahorlik.

W skład rejonu wchodzą: 1 rada miejska oraz 30 rad wiejskich obejmujących 49 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy

Linki zewnętrzne